HBK kan bl.a. være en forkortelse for:

 HB Køge, en dansk fodboldklub
 Halmstads BK, en svensk fodboldklub
 Hønefoss BK, en norsk fodboldklub
 En forkortelse af "The Heartbreak Kid", kunstnernavnet på den amerikanske professionelle wrestler Shawn Michaels

ja:HBK